Passelewe ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Passelewe († 1252), englischer Geistlicher und Beamter
 Simon Passelewe, englischer Beamter und Richter